Гемюнден-ам-Майн () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Баварія. Підпорядковується адміністративному округу Нижня Франконія. Входить до складу району Майн-Шпессарт.

Площа — 75,09 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Баварії